Skarresø kan henvise til flere steder:
 Skarresø (Djursland) - en landsby på Djursland.
 Skarresø Sogn - sognet samme sted.
 Skarresø (Jyderup) - en sø vest for Jyderup på Vestsjælland.